О́лбери () — город в Австралии, в штате Новый Южный Уэльс.

В этом городе в 1942 году родилась теннисистка Маргарет Корт.

История 

Первыми европейцами, которые попали в Олбери, были Гамильтон Юм и . Во время экспедиции они приплыли сюда по реке Муррей 16 ноября 1824 года, отметив это место на своих картах как «Точка пересечения».

Географические данные 
Олбери находится на границе штатов Новый Южный Уэльс и Виктория. В этом городе в 1990 году родилась Лиза Митчелл

Вместе с городом Уодонга, который находится в штате Виктория, они составляют конгломерат , с населением 101 842 человека. Через южную часть города протекает река Муррей. В северо-западной части города имеется аэропорт. Здесь есть памятник, установленный в честь нидерландского экипажа самолёта Douglas DC-2, который занял в 1934 году второе место на авиагонке на приз МакРобертсона. Через населённый пункт проходят  и .

Олбери входит в сельскохозяйственный регион Риверайна.

Климат

Примечания 

Города Нового Южного Уэльса